Bestine Kazadi (née en 1963), écrivain congolais ;
 Ferdinand Kazadi (1925-1984), homme politique congolais ;
 Grace Kazadi (née en 2001), footballeuse internationale française ;
 Jacques Kazadi (1936-2020), économiste et homme politique congolais ;
 Jonathan Kazadi (né en 1989), basketteur suisse ;
 Mwamba Kazadi (1947-1996), footballeur international congolais ;
 Nicolas Kazadi (1966-) politicien et économiste congolais, qui sert les fonctions d'ambassadeur itinérant du Président Félix Tshisekedi ;
 Patricia Kazadi (née en 1988), actrice polonaise, chanteuse, danseuse et personnalité de la télévision.